Нидердорф (Базель-Ланд) — коммуна в Швейцарии.
 Нидердорф (Саксония) — коммуна в Германии.